Niemcy:
 Alter Bach – rzeka, dopływ Renu
 Alter Bach – rzeka, dopływ Sieg

Zobacz też:
 Alterbach
 Altersbach